

События 
 Завершение завоевания Пендой Средней Англии. Гибель трёх саксонских королей Эссекса. Присоединение Восточной Англии.
 Император Констант II арестовывает папу Мартина I. Раскол церкви. Максиму Исповеднику Констант велел отрезать язык и правую руку.
 В Японии основана школа Хоссо.
 Король лангобардов Ариперт I.
 Армянский князь Теодорос Рштуни признан арабами верховным правителем Армении, Грузии и Албании

Родились 
 Ибн Сирин — мусульманский богослов из поколения табиинов, знаток хадисов, правовед, комментатор Корана и толкователь снов.

Скончались 
 15 февраля — Аль-Аббас ибн Абд аль-Мутталиб, дядя исламского пророка Мухаммеда.
 30 сентября — Гонорий Кентерберийский, член «Григорианской миссии» с целью обращения англо-саксов в христианство 595 года.
 27 декабря — Павел II (патриарх Константинопольский).
 Абу ад-Дарда — сподвижник пророка Мухаммеда.
 Абу Суфьян ибн Харб — правитель Мекки.
 Аль-Микдад ибн аль-Асвад — один из сподвижников пророка Мухаммеда.
 Ирина Томарская — святая Римско-Католической церкви, мученица.
 Каймин — аббат монастыря на острове Холи-Айленд.
 Маэл Дойд мак Суибни — король Миде.
 Осита — принцесса, мученица.
 Родоальд (король лангобардов).
 Сигеберт I (король Эссекса).
 Талорк III — король пиктов.
 Теуделапий — герцог Сполето.
 Фройя — знатный вестгот.
 Хиндасвинт — король вестготов.
 Юкук Ирбис-Дулу хан — каган Западно-тюркского каганата.

См. также